

Antroponimi 
Rizzi – cognome di lingua italiana

Persone 

 Aldo Rizzi – storico dell'arte e giornalista italiano
 Alessandro Rizzi – fotografo italiano
 Anselmo Rizzi – vescovo cattolico italiano
 Antonio Rizzi – pittore italiano
 Antonio Rizzi – rugbista a 15 italiano
 Augusto Bianchi Rizzi – commediografo, scrittore, attore, e avvocato italiano
 Bice Rizzi – storica italiana
 Bruno Rizzi – ciclista italiano
 Bruno Rizzi – politico italiano
 Camillo Rizzi – pittore italiano
 Carlo Rizzi – direttore d'orchestra italiano
 Cesare Rizzi – politico italiano
 Dennis Rizzi, noto con lo pseudonimo di Deddy – cantante italiano
 Elia Rizzi – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Emilio Rizzi – pittore italiano
 Enrico Rizzi – politico italiano
 Erminio Rizzi – ex ciclista su strada italiano
 Fabio Rizzi – politico italiano
 Facundo Rizzi – calciatore argentino
 Federico Rizzi – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Francesco Rizzi – generale italiano
 Francesco Rizzi – scultore italiano 
 Francisco Rizzi, detto Franco – ex calciatore venezuelano
 Franco Rizzi – docente e storico italiano
 Gigi Rizzi – attore e imprenditore italiano, divenuto noto come playboy
 Gigi Rizzi – chitarrista e compositore italiano
 Giorgio Rizzi – calciatore italiano
 Giosuè Rizzi – criminale italiano
 Giovanni Antonio Rizzi Zannoni – cartografo e geografo italiano
 Giovanni Rizzi – calciatore italiano
 Giovanni Rizzi – poeta e scrittore italiano
 Giuseppe Rizzi – calciatore italiano
 Igino Rizzi – saltatore con gli sci italiano
 Isabella Rizzi (1958) – ex danzatrice su ghiaccio italiana
 Italo Rizzi – direttore d'orchestra, violoncellista e insegnante di conservatorio italiano
 Lino Rizzi – giornalista italiano, direttore di alcuni quotidiani
 Luigi Rizzi – calciatore italiano
 Lucia Rizzi – cantante italiana
 Lucia Rizzi – pedagogista, scrittrice e personaggio televisivo italiano
 Luigi Rizzi – linguista italiano
 Luigi Rizzi Feràt – alpinista italiano
 Martin Rizzi – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Matteo Rizzi – politico italiano
 Nicoletta Rizzi – attrice cinematografica e televisiva italiana
 Norma Rizzi – cestista italiana
 Ottorino Rizzi – politico, partigiano e avvocato italiano
 Paolo Rizzi – critico d'arte e giornalista italiano
 Rafael Rizzi, conosciuto come Rafinha – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Renato Rizzi – architetto italiano
 Riccardo Rizzi – pilota motociclistico italiano
 Roberto Rizzi – doppiatore italiano
 Sergio Rizzi – cestista italiano
 Sicco Rizzi, conosciuto come Sicco Polenton o Polentone – scrittore, umanista e giurista italiano
 Vittorio Rizzi – politico italiano
 Vittorio Rizzi – calciatore italiano
 Youssef Rizzi – patriarca cattolico libanese

Altro 
 Carlo Rizzi – personaggio immaginario de Il padrino
 Galleria Rizzi – museo d'arte di Sestri Levante, provincia di Genova
 Rizzi – frazione di Udine
 Stadio dei Rizzi – denominazione informale dello Stadio Friuli di Udine
 Sur la trace d'Igor Rizzi –  film del 2006 scritto e diretto da Noël Mitrani
 Torre Rizzi – complesso fortificato nel comune di Piozzano, provincia di Piacenza

Pagine correlate 
 Rizzo